Соревнования по прыжкам в длину у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 27 и 28 августа.

В квалификации олимпийская чемпионка 2008 года Мауррен Хига Магги во второй попытке прыгнула на 6,86 м, что выше победного результата финала американки Бриттни Риз. Однако в финале Магги показала только 6,17 м заняла 11-е место.

Изначально второе место с результатом 6,77 м заняла россиянка Ольга Кучеренко, но в 2017 году после перепроверки допинг-проб она была дисквалифицирована за наличие в её пробе «запрещённой субстанции», а награды перераспределены.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата мира.

Квалификация 

Для попадания в финал спортсменкам необходимо было прыгнуть на 6,75 м (Q) или войти в число 12 лучших (q).

Финал

Примечания

Ссылки 
 Прыжки в длину на сайте ИААФ

Прыжки в длину (женщины)